Municipio de Middleton puede hacer referencia a:

 Municipio de Middleton (condado de Wood, Ohio).
 Municipio de Middleton (condado de Columbiana, Ohio).
 Municipio de Middleton (condado de Lafayette, Misuri).
 Municipio de Middleton (condado de Turner, Dakota del Sur).